Het ATP-toernooi van Stuttgart 2002 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 15 tot en met 21 juli 2002. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in de Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Nicolás Lapentti
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-team02= Andrea Gaudenzi
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-team03= Hicham Arazi
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-team04= Michail Joezjny
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= Francisco Clavet
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Johan Settergren
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-team07= David Sánchez
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Younes El Aynaoui
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Andrei Pavel
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=6
| RD1-team10= Dominik Hrbatý
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-team11= Julien Boutter
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Julien Varlet
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Bjorn Phau
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=4
| RD1-team14= Lars Burgsmüller
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-team15= Stefan Koubek
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Gustavo Kuerten
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Nicolás Lapentti
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-team02= Michail Joezjny
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Johan Settergren
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Younes El Aynaoui
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Andrei Pavel
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-team06= Julien Boutter
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-team07= Lars Burgsmüller
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Gustavo Kuerten
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=64
| RD3-team01= Michail Joezjny
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Younes El Aynaoui
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Andrei Pavel
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Lars Burgsmüller
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-team01= Michail Joezjny
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=7
| RD4-team02= Lars Burgsmüller
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=5
}}

 Dubbelspel 
 Geplaatste teams 

 Toernooischema 
   Álex López Morón
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Philipp Petzschner   Simon Stadler
| RD1-score11-1=60
| RD1-score11-2=2
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Petr Luxa   Cyril Suk
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Mansour Bahrami   Andrei Pavel
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= Hicham Arazi   Tommy Robredo
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Lars Burgsmüller   Dominik Hrbatý
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= David Adams  Gastón Etlis
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Joshua Eagle   David Rikl
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= Ben Ellwood   Aleksandar Kitinov
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-team03= Guillermo Cañas   Younes El Aynaoui
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=1
| RD2-team04= Nicolás Lapentti   Jeff Tarango
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3='''6
| RD2-team05=

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart